Szunyogh László (1931–1973) gépészmérnök, autótervező
Szunyogh László (1952) pestújhelyi tanár
Szunyogh László (1956) szobrász, éremművész
Szunyogh László építész, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, majd Miskolc főépítésze